Гацос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гацос, Ангелис (1771—1839) — известный греческий военачальник, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.
 Гацос, Костас (1920—2002) — греческий коммунист, участник антифашистского Сопротивления.